Lootsma ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Lootsma (* 1957), niederländischer Historiker
 Niels Lootsma (* 1994), niederländischer Tennisspieler